Aoji-ri är en ort i Nordkorea.   Den ligger i provinsen Hambuk, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Pyongyang. Aoji-ri ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aoji-ri är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Sagidŏk-san,  meter över havet,  km söder om Aoji-ri. Runt Aoji-ri är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Aoji-ri är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Aoji-ri växer i huvudsak lövfällande lövskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Norra Hamgyong